Associação Internacional de Esportes da Mente - International Mind Sports Association, organização internacional de esportes intelectuais
 International Motor Sports Association - organização de automobilismo dos Estados Unidos